Condrite – tipo di meteorite rocciosa
 Condrite – infiammazione di cartilagini associata a irritazione dell'osso adiacente